La Cronometro a squadre di ciclismo su strada dei Giochi della VII Olimpiade si svolse il 12 agosto 1920 ad Anversa, in Belgio.

La classifica finale era determinata sommando i tempi dei quattro corridori di ogni nazione della prova individuale.

Classifica

Collegamenti esterni 
  Cycling at the 1920 Antwerpen Summer Games: Men's Road Race, Team su Sports-reference.com

 02